Jinhe bezeichnet:

 Jinhe (Genhe) (金河镇), Großgemeinde der Stadt Genhe in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Jinhe (Jiexi) (金和镇), Großgemeinde im Kreis Jiexi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jinhe (Jinkouhe) (金河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jinkouhe in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinhe (Jinping) (金河镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jinhe (Jintai) (金河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jintai in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Jinhe (Liangzhou) (金河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Liangzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Jinhe (Mayang) (锦和镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Mayang in der chinesischen Provinz Hunan
 Jinhe (Saihan) (金河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Saihan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Jinhe (Xichuan) (金河镇), Großgemeinde im Kreis Xichuan in der chinesischen Provinz Henan
 Jinhe (Xuwen) (锦和镇), Großgemeinde im Kreis Xuwen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jinhe (Jintai) (金河乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jintai in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Jinhe (Shehong) (金鹤乡), Gemeinde im Kreis Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinhe (Yanyuan) (金河乡), Gemeinde im Kreis Yanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinhe (Yicheng) (金河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yicheng in der chinesischen Provinz Henan